Zubieta es un topónimo en lengua vasca que significa lugar del puente.

Llevan este nombre:

 Zubieta, que es un pueblo y municipio de Navarra; 
 Zubieta, que es un barrio compartido por los municipios de San Sebastián y Usúrbil en Guipúzcoa; 
 Palacio de Zubieta, una casa solariega del municipio de Ispáster (Vizcaya);
 Instalaciones de Zubieta, campos de entrenamiento de la Real Sociedad en Zubieta, en el municipio de San Sebastián.